Rafael Nadal var titelförsvarare men förlorade i fjärde omgången mot svensken Robin Söderling. 
Finalen spelas söndagen den 7 juni mellan svensken Robin Söderling och den förre världsettan Roger Federer från Schweiz. 
Franska öppna är en del av ATP-touren 2009 och är den andra av fyra Grand Slam-tävlingar under året.

Seedning 

  Rafael Nadal <small>''(Fjärde omgången, förlorade mot R. Söderling) </small>
  Roger Federer 
  Andy Murray (Kvartsfinal, förlorade mot F. Gonzalez)</small>
  Novak Djokovic <small>(Tredje omgången, förlorade mot P. Kohlschreiber)
  Juan Martín del Potro (Semifinal, förlorade mot R. Federer)</small>
  Andy Roddick <small>(Fjärde omgången, förlorade mot G. Monfils)
  Gilles Simon (Tredje omgången, förlorade mot V. Hănescu)</small>
  Fernando Verdasco <small>(Fjärde omgången, förlorade mot N. D.)
  Jo-Wilfried Tsonga (Fjärde omgången, förlorade mot JM. del Potro)</small>
  Nikolaj Davydenko <small>(Kvartsfinal, förlorade mot R. Söderling)
  Gaël Monfils (Kvartsfinal, förlorade mot R. Federer)</small>
  Fernando González <small>(Semifinal, förlorade mot R. Söderling)
  Marin Čilić (Fjärde omgången, förlorade mot A. Murray)</small>
  David Ferrer <small>(Tredje omgången, förlorade mot R. Söderling)
  James Blake (Första omgången, förlorade mot L. Mayer)</small>
  Tommy Robredo <small>(Kvartsfinal, förlorade mot JM. del Potro)

 Stanislas Wawrinka ''(Tredje omgången, förlorade mot N. D.)
 Radek Stepanek ''(Tredje omgången, förlorade mot M. Čilić)
 Tomáš Berdych ''(Första omgången, förlorade mot S. Bolelli)
 Marat Safin ''(Andra omgången, förlorade mot J. Ouanna)
 Dmitrij Tursunov ''(Första omgången, förlorade mot A. Clement)
 Mardy Fish ''(Första omgången, förlorade mot M. González)
 Robin Söderling
 Jurgen Melzer ''(Tredje omgången, förlorade mot G. Monfils)
 Igor Andrejev ''(Tredje omgången, förlorade mot JM. del Potro)
 Ivo Karlović ''(Första omgången, förlorade mot L. Hewitt)
 Rainer Schuettler ''(Första omgången, förlorade mot M. Gicquel)
 Feliciano Lopez ''(Andra omgången, förlorade mot J. Tipsarević)
 Philipp Kohlschreiber ''(Fjärde omgången, förlorade mot T. R.)
 Victor Hănescu ''(Fjärde omgången, förlorade mot F. González)
 Nicolás Almagro ''(Tredje omgången, förlorade mot F. Verdasco)
 Paul-Henri Mathieu ''(Tredje omgången, förlorade mot R. Federer)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Nedre halvan

Sektion 5 

| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= F Fognini
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=5
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= I Andrejev
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=7
| RD1-seed09=21
| RD1-team09= D Tursunov
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=1
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Clément
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= F Santoro
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= C Rochus
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Baghdatis
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Mónaco
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= J Benneteau
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=4
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= J-W Tsonga
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= JM del Potro
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= V Troicki
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=0
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=7
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= I Andrejev
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=5
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= A Clément
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= C Rochus
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Mónaco
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4=68
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= J-W Tsonga
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=7
| RD3-seed01=5
| RD3-team01={{nowrap| JM del Potro}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= I Andrejev
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=
| RD3-team03= C Rochus
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= J-W Tsonga
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''6
| RD4-seed01=5
| RD4-team01=

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Franska öppna 2009